
Molekulska formula -{C14H12O3}- se može odnositi na:
 Benzilinska kiselina
 Benzil salicilat
 Desmetoksijangonin, kavalakton
 Oksibenzon
 Resveratrol
 Trioksalen